Ordet refugium har flere betydninger
Refugium (økologi)
Refugium (tilflugtssted) - se sted hvor man kan søge hvile, åndelig hjælp eller arbejdsro
Af fransk refuge = "tilflugtssted". Asyl eller andagtssted.